Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1995 проходили з 29 травня по 11 червня 1995 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція).

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Аранча Санчес з рахунком 6–7(6–8), 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Жінки, парний розряд
1995 у жіночому тенісі
1995 у французькому спорті